Skieraa ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Skiera (* 1966), deutsch Professor für Betriebswirtschaftslehre
 Ehrenhard Skiera (* 1947), deutscher Professor für Pädagogik, Musikpädagoge und Gitarrist